Straight River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Straight River (Cannon River), Fluss im Süden von Minnesota
 Straight River (Fish Hook River), Fluss im Norden von Minnesota